Il singolare del torneo di tennis Hanko Open 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Aki Rahunen che ha battuto in finale Andres Võsand 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Andres Võsand (finale)
 Veli Paloheimo (quarti di finale)
 Raúl Viver (secondo turno)
 Christer Allgårdh (secondo turno)

 Jorgen Windahl (primo turno)
 Tobias Svantesson (semifinali)
 Paul Dogger (quarti di finale)
 José Luis Aparisi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hanko Open 1989